La stagione 2019 dell'ADAC TCR Germany Touring Car Championship è la quarta edizione del campionato organizzato dalla ADAC. È iniziata il 27 aprile a Oschersleben ed è terminata il 29 settembre al Sachsenring. Max Hesse, su Hyundai i30 N TCR, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre la scuderia, il Hyundai Team Engstler, si è aggiudicata il titolo scuderie. Michelle Halder, su Honda Civic Type R TCR, si è invece aggiudicata il titolo piloti junior promosso dalla Honda.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Classifica piloti junior

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2019